

Серебрянка — село, Мінська область, Молодечненський район

Серебрянка — річка в Московській області, притока Учі
 Серебрянка — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Серебрянка — село, Нижньотагільський міський округ, Свердловська область

Серебрянка — село, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Серебрянка — село, Донецька область, Бахмутський район

Див. також 
 ДС «Серебрянка»
 Сріблянка